{{Ficha de personaje de manga y anime
|nombre_es = Kankurō
|nombre_ja = カンクロウ
|nombre_ja_latino =Kankurō
|sexo = Masculino
|fechanacimiento = 15 de mayo
|edad =
|sangre = B
|canon = 
|primeraaparicion = Manga Capítulo 34Anime Episodio 20
}}
{{Infobox animanga personaje naruto
|serie = Naruto
|nombre =
|otrosnombres =
|edad = 13/14
|altura = 165 cm/167 cm
|peso = 60 kg/61,2 kg
|ocupación = Jonin
|aldea = Aldea Oculta de la Arena
|pais = País del Viento
|maestro = Baki
|equipo = Equipo Baki GaaraTemariKankurō
|tipoextra = Habilidad
|extra = Marionetista
|relevancia = Secundario
|familia = Cuarto Kazekage (padre, muerto)Karura (Madre, muerta)Temari (Hermana)Gaara (Hermano)Yashamaru (Tío, muerto)
|seiyu = Yasuyuki Kase
|doblador =  Miguel Ángel Montero Sergio Morel
}}

{{Infobox animanga personaje habilidades
|tipotecnicas =Jutsu
|listatecnicas =Kugutsu no JutsuKarakuri EngekiKurohigi Kiki IppatsuKurohigi Kiki NihatsuKurohigi Kiki SanpatsuDokukiri Zuyoku, Baribari Shikaku RenpatsuAkahigi Kiki SankakuKikō Junbū
|tipoextra1 =
|listaextra1 =
|tipoextra2 =
|listaextra2 =
}}

 es un personaje ficticio del manga y anime Naruto, creado por Masashi Kishimoto. Procedente de la Aldea Oculta de la Arena, hijo mediano del Cuarto Kazekage y hermano de Gaara y Temari, que además son sus compañeros de equipo bajo el mando de Baki. Participó activamente en la misión de invasión a la Aldea Oculta de la Hoja. Su nombre viene de algunos actores de kabuki de Japón.

Personalidad 
En la primera parte de la serie, un rasgo notable de la personalidad de Kankuro es su evidente disgusto para con los niños, visto por primera vez cuando intentó atacar a Konohamaru por haber chocado contra él. Esto marca muchas de sus interacciones con otros personajes, ya que se muestra notablemente irritado con alguien más joven que él. Claramente, esta aversión hacia los niños se debe al miedo que su hermano menor Gaara inspiraba en él, demostrado cuando en varias ocasiones Kankuro se ve obligado a ceder forzosamente ante Gaara en una discusión.

A pesar de sus aparentes diferencias, Gaara y Kankuro llegan a estar muy unidos, demostrado cuando Gaara comienza a confiar en su hermano y comparte con él sus sueños de querer arriesgar su vida para proteger a la Aldea Oculta de la Arena. Tras eso, Kankuro se vuelve muy protector con Gaara, dispuesto a desafiar a cualquiera que ponga a Gaara en peligro. Cuando Gaara fue capturado por Akatsuki, Kankuro se apresuró a ayudar a su hermano en un intento de salvarlo, pero fue derrotado rápidamente por Sasori; cuando fue capaz de luchar de nuevo se unió a Temari en la búsqueda de Gaara. Una vez que lo encontraron, Kankuro llevó a Naruto aparte para darle las gracias por haber rescatado a su hermano.

En el original, Kankuro habla con un distintivo acento de Yokohama. A menudo se le escucha acabar sus frases con "jaan", un latiguillo usado en Japón por los miembros de bandas callejeras (muy comunes, al parecer, en Yokohama), lo que le confiere un aire duro y sardónico al hablar.

Historia

Examen Chūnin 
Kankurō y sus hermanos, Gaara y Temari, más su sensei Baki, se presentaron el Examen Chūnin con el motivo de apoyar el ataque hacia la Aldea Oculta de Konoha por parte de la Aldea Oculta de la Arena y la Aldea Oculta del Sonido creyendo que seguían órdenes del Kazekage, quien en verdad había sido asesinado y suplantado por Orochimaru. Antes del examen tuvo una pelea con Konohamaru, interviniendo Naruto y siendo contenido fácilmente por Kankuro con un hilo de Chakra. Durante la prueba escrita del nivel uno del Examen Chunin hizo uso de su marioneta, disfrazada como uno de los examinadores, para obtener las respuestas del examen, que luego pasó a Temari (todo esto fue observado por Ibiki Morino, pero decidió no intervenir). En las preliminares de la Tercera Etapa se enfrentó a Misumi Tsurugi, al cual Kankuro venció fácilmente sustituyendo su cuerpo por su marioneta Karasu cuando su contrincante lo había bloqueado y luego rompiéndole los huesos. Su siguiente oponente en la Tercera Etapa del Examen Chūnin sería Shino Aburame pero Kankurō decidió no combatir (porque nadie debía ver las armas que Kankuro le puso a Karasu para la invasión a Konoha) y fue dado como derrotado.

Invasión a Konoha 
Durante la invasión a Konoha, él y Temari llevaron a Gaara al bosque, puesto que su control del Bijū era muy inestable. Durante este escape se encontró y enfrentó a Shino Aburame, el cual era su rival en el Examen Chūnin. Aunque las agresivas y engañosas tácticas de Kankuro le dieron la ventaja táctica, la batalla terminó en empate cuando Shino logró usar sus insectos para contrarrestar los ataques del marionetista y absorber su chakra, quedando él mismo envenenado por una de las técnicas de Kankuro. Tras el fracaso del ataque a Konoha, Kankuro y su equipo volvieron a su villa.

La Persecución de Sasuke 
Más adelante, participó con sus hermanos en una misión ayudando a los Genin de Konoha que buscaban a Sasuke Uchiha, durante esta misión salvó a Kiba Inuzuka de uno los sirvientes de Orochimaru, Sakon y Ukon, y lo mató cruelmente con su técnica "Dama de Hierro."

El secuestro de Gaara 
Pasados 2 años y medio, se convirtió en jounin al igual que su hermana Temari y luchó contra Sasori (dentro de la marioneta Hiruko) para salvar al nuevo Kazekage que había sido secuestrado, Gaara, pero perdió quedando envenenado. Antes de caer inconsciente descubre la verdadera identidad de Sasori, la del genio creador de marionetas de la Aldea Oculta de la Arena que fue hace tiempo, y que él fabricó las marionetas que usó Kankuro. A pesar de esto, gracias a la llegada de Naruto y compañía a la Aldea, lograron salvarlo poniendo a prueba los conocimientos médicos de Sakura. Kankuro consiguió arrancar un trozo de la ropa de Sasori que entregó a Kakashi para que los Ninken lo rastreasen. Poco después de recuperarse se unió a una partida de rescate de la Arena para encontrar a Gaara. Después de que este reviviera, lo transportó a hombros con Naruto hasta su villa. Luego le agradeció a Naruto todo lo que habían hecho por ellos.

La reunión de los 5 Kages 
Varios capítulos más tarde se le ve nuevamente cuando Gaara es llamado para la reunión que se llevara a cabo en el País del Hierro. En la reunión se le ve en un balcón junto a Temari y a los demás guardaespaldas de los Kages observando la conversación de estos. En un momento de descontrol del Raikage, todos los guardaespaldas salen a detenerlo antes de que ataque al Kage que protege cada uno, y en ese momento Kankuro muestra su nueva marioneta la cual es el anitguo cuerpo de marioneta de Sasori, el cual Sakura y Chiyo dejaron abandonado en la guarida de los Akatsuki cuando fueron a rescatar a Gaara. No usa su marioneta, ya que el moderador detiene las cosas y Gaara le ordena a él y a Temari que vuelvan a sus sitios. Después de que Gaara, Darui y ellos dos observan cómo Sasuke irrumpe le atacan con sus técnicas y este las detiene con su Susanoo, haciendo desplomarse el techo de la estancia y requiriendo ayuda de la arena de Gaara para salir de allí. Luego los Kages encuentran a los guardias adheridos al techo por la técnica de Zetsu, y Kankuro es llamado a bajarlos con sus hilos de chakra.

La Cuarta Guerra Ninja 
Al comienzo de la Cuarta Guerra Ninja, Kankuro es nombrado líder del escuadrón de emboscada, la primera avanzadilla, formada por él, Omoi, Sai y varios otros. En el transcurso de los preparativos, el escuadrón de Kankuro es confrontado por los revividos Deidara, Sasori y otros ninjas y luchan contra ellos, en lo que Kankuro llama un enfrentamiento de escuadrones de emboscada. Durante la misma, Omoi corta los hilos de chakra de Sasori, evento aprovechado por Kankuro para conectar los suyos con los extremos cortados de los del Akatsuki para tirar de él y atraerle al campo de batalla. Sasori alaba las capacidades de Kankuro y atrae a uno de sus aliados revividos para usarlo como marioneta, mientras que Kankuro invoca al cuerpo artificial de Sasori, impactando a este.

El combate entre ambos es interrumpido cuando Deidara lanza contra ellos a Shin, cargado de arcilla explosiva, pero Kankuro evita la explosión encerrándole en la cúpula de Sanshoo para contener la onda expansiva. Entonces, Sai dibuja a dos oni de tinta que catapultan a Deidara y Sasori a las marionetas Kurorari de Kankuro, donde son atrapados, poniendo fin al combate. Kankuro explica en ese momento a Sasori que su auténtica fuerza se hallaba en su alma, la cual intentó retirar convirtiéndose en una marioneta para lograr la eternidad; pero que, habiendo recuperado su cuerpo original al revivir, se había dejado manipular. Habiendo comprendido que la eternidad se halla en sus creaciones, Sasori desaparece al liberarse su alma, no sin antes confiar las marionetas de sus padres a Kankuro. Tras ello, el escuadrón de Kankuro reanuda los preparativos de la emboscada.

Habilidades 
Kankuro es un marionetista experto, indicado cuando un maestro como Sasori elogió sus habilidades. Aparentemente, Kankuro es lo suficientemente fuerte físicamente como para cargar con su marioneta Karasu envuelta en vendas a la espalda en todo momento; más tarde añadiría a Kuroari en el mismo modo de transporte. En la segunda parte, Kankuro lleva tres pergaminos usados para invocar al total de tres marionetas que controla por entonces. Debido a que los marionetistas se centran en el largo alcance, Kankuro no es muy hábil en combate cuerpo a cuerpo, algo que complementa con sus engañosas tácticas de lucha, entre las que se cuentan usar veneno en casi todas sus armas y disfrazar a sus marionetas como él mismo.

Marionetas 
A lo largo de la serie, Kankuro muestra tres marionetas, todas ellas creaciones originales de Sasori. Las tres son destruidas en la batalla con Sasori, aunque Kankuro las reconstruye más tarde; así mismo, modifica el cuerpo artificial de Sasori para usarlo como una marioneta más. Se sabe que tiene al menos una más no mostrada, ya que en el rescate de Gaara aparece llevando una marioneta no identificada a la espalda, antes de que Sasori fuese derrotado.

Karasu 
 fue la primera marioneta mostrada por Kankuro. Tiene aspecto humanoide, teniendo cuatro brazos extensibles y tres ojos; visto en la prueba escrita del examen chunnin, uno de sus ojos está equipado con algo parecido a una mirilla telescópica, usada por Kankuro con métodos desconocidos para el espionaje. Además, tiene en la barbilla el kanji 烏 (Cuervo), que le da nombre.

Karasu es la marioneta encargada del ataque, y está equipada con múltiples armas: cuchillas en los antebrazos, el abdomen y la base del cuello; lanzadores de kunais en la boca y de agujas senbon en las muñecas; un taladro en la boca, usado usualmente cuando la cabeza ha sido separada del cuerpo; y lanzadores de bombas de gas venenoso en el interior de los brazos. La mayoría de las armas están envenenadas, pudiendo causar un gran desgaste en el oponente con una sola herida. Si la marioneta es inmovilizada o destruida, o requerida para alguna de sus técnicas, Karasu puede ser desmontada para manejar individualmente cada pieza.

Kuroari 
 es la segunda marioneta en ser mostrada por Kankuro. Su aspecto es menos humanoide que el de Karasu, ya que posee una cabeza cilíndrica con dos cuernos rojos y tres ojos, seis brazos y un amplio abdomen expandible con forma de barril, en cuyo interior es capaz de encerrar al oponente.

La tarea de Kuroari es la de atrapar al enemigo, por lo que está equipada con menos armas que Karasu: bordes de sierra en la cara interna de los brazos, lanzadores de agujas senbon en los brazos y cuchillas en sus extremidades. Normalmente es usada en tándem con Karasu, ya que una vez que ha atrapado a su enemigo en su abdomen, las ranuras que posee en este permiten que sea atacado por Karasu usando las cuchillas de su cuerpo.

Durante la Cuarta Guerra Ninja, Kankuro utiliza dos marionetas Kuroari simultáneamente.

Sanshōo 
 es la tercera marioneta de Kankuro. Su aspecto es muy diferente de Karasu y Kuroari, ya que es mucho más grande que estas y tiene forma de salamandra gigante, teniendo una protuberante mandíbula y una estructura desplegable de acero en su lomo. 

Aunque en el manga no son mostradas sus capacidades, se supone que es usada para la defensa, siendo retratada en el anime con ese propósito. Su capacidad mostrada es alzar un muro trapezoidal de acero en su espalda capaz de desplegarse en forma de cúpula para dar cabida a Kankuro y a dos personas más. Este refugio parece ser de gran resistencia, ya que aguantó el derribo de una cueva sobre él sin daños. Según Sasori, y según se demuestra en el combate de Kankuro contra él, su punto débil está en el cuello.

Sasori 
La cuarta marioneta manejada por Kankuro no es otra que el cuerpo artificial de Sasori, rescatado de la batalla entre Chiyo y Sakura. En esta versión, la marioneta continúa estando equipada con el lanzallamas del brazo, las cuchillas giratorias y el cable envenenado, si bien partes inútiles como el contenedor del corazón de Sasori han sido removidas. Kankuro incorporó, además, un escudo de chakra y varios lanzadores de bombas en sus brazos y cuello.

Misiones completadas 
Rango D: 0
Rango C: 9
Rango B: 10
Rango A: 23
Rango S: 1

Características 
El personaje de Kankuro parece ser una alusión a las artes escénicas. Normalmente lleva una capucha negra con dos puntas parecidas a orejas de gato. Esto, así como su ropa predominantemente negra, es una alusión al Bunraku, el teatro de marionetas de Japón. La pintura púrpura de su rostro, variada en diseño en numerosas ocasiones, es otro guiño al teatro japonés, donde la pintura facial es frecuente; según el código de significados de los colores de pintura en ese arte, púrpura significa nobleza y elevación. 
 Kankuro fue votado al puesto 19 en el ranking de popularidad de personajes de Naruto.

Referencias 

Personajes de Naruto